Indian steht für:

 Indian, auch Indian Motocycle Company, Hersteller von Serienmotorrädern
 Indian (Band), US-amerikanische Metal-Band (2003–2015)
 Indian (1996), südindischer Film von S. Shankar
 Indian (2001), indischer Film von N. Maharajan
 Indian (West Virginia), Unincorporated Community in West Virginia, USA

Indians steht bzw. stand für:
 Indians (Musiker), dänischer Musiker und Songwriter
 Indians (Theaterstück), Theaterstück von Arthur Kopit (1968)
 Cleveland Guardians, bis 2021 Cleveland Indians, US-amerikanisches Baseball-Team
 ECDC Memmingen, auch Memmingen Indians, ein deutsches Eishockeyteam
 Frölunda HC, bis 2021 auch Frölunda Indians, ein schwedisches Eishockeyteam
 Hannover Indians, ein deutsches Eishockeyteam
 Mumbai Indians, ein indisches Cricketteam
 Springfield Indians, ein ehemaliges US-amerikanisches Eishockeyteam

Siehe auch:
 Indian Island (Begriffsklärung)
 Indian River (Begriffsklärung)
 Indian Summer (Begriffsklärung)

 Indianer (englisch: Indian)
 India (Begriffsklärung)
 Indien (Begriffsklärung)
 Inder (Begriffsklärung)
 Indisch (Begriffsklärung)